Seropédica kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Seropédica (ort), Rio de Janeiro, 
 Seropédica (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar